Torteval puede referirse a:
 Torteval, una de las diez parroquias de Guernsey.
 Torteval-Quesnay, una antigua comuna en el departamento de Calvados en la región de Normandía en el noroeste de Francia.
 «Torteval» (1993), canción de Gustavo Cerati y Zeta Bosio.